Requena bezeichnet

 die Provinz Requena in der Region Loreto in Peru, siehe Provinz Requena
 die Stadt Requena in der gleichnamigen Provinz in Loreto (Peru), siehe Requena (Peru)
 ein Weinbaugebiet in Spanien, siehe Utiel-Requena
 eine Stadt in diesem Weinbaugebiet, siehe Requena (Valencia)
 eine Rebsorte, siehe Bobal
 Requena (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung

Requena oder Requeña ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Requena († 2013), chilenische Schauspielerin
 Guto Requena (* 1979), brasilianischer Architekt und Designer
 José Venancio López Requena (1791–1863), Präsident Guatemalas
 Luis Romero Requena (* 1955), spanischer EU-Beamter
 Manuel Requena (1802–1876), mexikanisch-amerikanischer Politiker
 Nadia Requeña (* 1988), peruanische Speerwerferin
 Osvaldo Requena (1931–2019), argentinischer Tangopianist, Bandleader, Arrangeur und Komponist